Сезон 2002/2003 стал для Реал Мадрида 72-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

 0

Общие убытки: 

Общая прибыль: 0

Разница:

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица 

1 «Мальорка» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2002